Cruz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aracely de la Cruz Perez
 Carlos Alberto Goncalves Cruz
 Jorge de la Cruz
 Oswaldo Goncalves Cruz